Про, ПРО может означать:

Аббревиатура 
 ПРО — противоракетная оборона (см. также Противовоздушная оборона)
 ПРО США
 ПРО А-135
 ПРО А-35
 Партия рабочего обновления (ПРО)

Часть фамилии 
 Сен-Про, Шарль ()

Часть названия клуба 
 Про Верчелли
 Про Патрия (футбольный клуб)

См. также 

 приставка про-
 Противоракетная оборона США в АТР
 (про)рениновый рецептор
 Pro